À l'origine Van Rompaey (prononcer Van Rompaille) est un nom néerlandais signifiant « originaire de la voie spacieuse » (néerlandais : ruim pad), dérivé du toponyme ancien (te) Rompade, Rumpade ou Rompaey. La forme la plus claire est attribuée à Woutre van Ruympade (1307).
Ce patronyme est en partie comparable au français Duchemin.

Des variantes grammaticales existent:
 le -ae- peut être simplifié en -a- 
 la diphtongue -a(e)y (prononcé -aille) peut être remplacé par le  -uy (prononcé -euille)
 le -y final peut être remplacé par le -ij (Pays-Bas)
 un -e final peut être accolé après un -y final
 des variantes Rompa, Van Rompa ou Van Romphey existent

Patronyme

Van Rompaey 
Van Rompaey, illustrateur belge

Van Rompuy 
Eric Van Rompuy, homme politique belge flamand, frère de Herman et Tine Van Rompuy.
Herman Van Rompuy, homme politique belge flamand, premier président du Conseil européen, frère d'Eric et Tine Van Rompuy.
Peter Van Rompuy, homme politique flamand, fils d'Herman Van Rompuy.
Tine Van Rompuy, femme politique flamande, sœur d'Herman et Eric Van Rompuy.
baron Paul Van Rompuy, professeur belge flamand.

Patronyme flamand